Хармотоја је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Име Хармотоја значи „оштрих ноктију“.

Митологија 
 Била је једна од дванаест Амазонки која је са Пентесилејом отишла у тројански рат. Убио ју је Ахил. 
 Била је Пандарејева супруга, са којим је имала кћерке Аедону, Меропу, Клеодору (или Клеотеру), а према Паусанији Камиру и Клитију. Према једној верзији приче, њен супруг је побегао од Зевсовог гнева, заједно са њом у Атину, али их је Зевс обоје тамо убио.

Биологија 
Латинско име ових личности (-{Harmothoe}-) је назив за род у оквиру групе чланковитих црва.

Извори 

Грчка митологија
Амазонке